Олег Филимонов
 Филимонов, Олег Николаевич (род. 1952) — советский и украинский юморист, актёр, филолог, предприниматель.
 Филимонов, Олег Николаевич (род. 1966) — российский хоккеист, старший тренер хоккейного клуба «Амур» (Хабаровск). Примечания